Monty může znamenat: Anglická školka, základní škola a lyceum Monty School v Ostravě. Založeno v roce 2005 jako první anglická soukromá škola v regionu. Jedinými majiteli a zároveň řediteli této školy jsou Alexandra a Petr Vidlákovi. Monty School je zaměřena na individuální vzdělávání v angličtině a v češtině. Unikátní metodika výuky je založena na kritickém myšlení, rozvíjení komunikačních dovedností a všeobecných znalostí. Mezi základní principy školy patří respektování odlišností, vzdělávání v duchu liberálních a demokratických hodnot, rovnost v přístupu k dětem a svoboda vyjadřování všech účastníků vzdělávacího procesu.

Lidé 
 Přezdívka českého folkového písničkáře Jiřího Motyčáka
 Přezdívka britského polního maršála a velitele spojeneckých vojsk Bernarda Montgomeryho
 Monty Don – britský zahradník a televizní konferenciér, plným jménem Montagu 'Monty' Denis Wyatt Don
 Monty Hall – herec a zpěvák, plným jménem Maurice Halperin
 Přezdívka britského hráče kriketu Mudhsudena Singha Panesara
 Přezdívka amerického hudebního skladatele, režiséra, herce a autora Bruce Montgomeryho 
 Přezdívka počítačového specialisty a zakladatele Xiph.Org Foundation Chrise Montgomeryho, tvůrce projektu Ogg a svobodného a open source audio kodeku Vorbis 
 Přezdívka skotského golfisty Colina Montgomerieho 
 Přezdívka Fina Michaela Wideniuse, hlavního autora open source databázového systému MySQL a zakládajícího člena společnosti MySQL AB

Fiktivní lidé 
 Montgomery Montgomery alias strýček Monty opatrovník sourozenců Baudelairových v druhém díle Řady nešťastných příhod nazvaném Temné terárium 
 Přezdívka postavy Montana Max ze seriálu Tiny Toon Adventures
 Monty – kočka ve filmech o Stuartovi Littleovi 
 Přezdívka zlého milionáře Ch. Montgomeryho Burnse ze seriálu Simpsonovi
 Old Monty – postava z filmu Texaský masakr motorovou pilou z roku 2003

Film a televize 
 The Full Monty – britská filmová komedie z roku 1997
 I Was Monty's Double (Byl jsem Montyho dvojníkem) – film z roku 1958 o přípravě Operace Overlord
 Monty Python – britská komediální skupina založená v roce 1969

Ostatní 
 Společnost vyrábějící trialová kola 
 Monty Are I – americká skupina hrající alternativní rock 
 Monty Hallův problém – pravděpodobnostní hádanka